Китайський окунь (Siniperca) — рід прісноводних риб родини Перцихтових (Percichthyidae).

Види
 Siniperca chuatsi (Basilewsky, 1855)
 Siniperca fortis (Lin, 1932) 
 Siniperca kneri (Garman, 1912)
 Siniperca liuzhouensis (Zhou, Kong & Zhu, 1987)
 Siniperca obscura (Nichols, 1930)
 Siniperca roulei (Wu, 1930)
 Siniperca scherzeri (Steindachner, 1892)
 Siniperca undulata (Fang & Chong, 1932)
 Siniperca vietnamensis (Mai, 1978)

Література

Посилання 
 

Перцихтові
Роди риб